

Industria 
Officine Meccaniche – azienda italiana produttrice di veicoli stradali, soprattutto pesanti, e ferroviari.
Officine Meccaniche della Stanga
Officine Meccaniche Reggiane
Officine Meccaniche Casertane
Officine Meccaniche Giovanni Cerutti

Musica 
 Officine meccaniche – studio di registrazione fondato nel 1998 da Mauro Pagani
 Officine meccaniche – album della band Le Vibrazioni, uscito nel 2006, che prende il nome dallo studio in cui è stato registrato